Das doppelte Lottchen steht für:

 Das doppelte Lottchen, Roman von Erich Kästner (1949)

Filme:
 Das doppelte Lottchen (1950), deutscher Film von Josef von Báky
 Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen, deutscher Film von Joseph Vilsmaier (1994)
 Das doppelte Lottchen (2007), deutscher Zeichentrickfilm von Toby Genkel
 Das doppelte Lottchen (2017), deutscher Fernsehfilm von Lancelot von Naso